Saint-Paul est le nom de personnalités ou de divers lieux et édifices religieux, donné en souvenir de saint Paul.

Patronyme 

 Antoine de Saint-Paul ( -1594), militaire français, maréchal de la Ligue.
 Laëtitia Saint-Paul (1981-), officier de l'armée de terre et personnalité politique française.
 Manuel Saint-Paul (1966-), journaliste français.
 Pierre Saint-Paul (1926- ), artiste peintre.

Toponymes

Antigua-et-Barbuda 
 Saint-Paul, une des six paroisses du pays.

Belgique 
 Saint-Paul (Sint-Pauwels en néerlandais), une section de la commune de Saint-Gilles-Waes, province de Flandre-Orientale
 Saint-Paul, une paroisse de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, Région de Bruxelles-Capitale

Burkina Faso 
 Saint-Paul, une ville du Burkina Faso, département Doumbala ;

Canada 
 Saint-Paul, bourg de la province de l'Alberta ;
 Diocèse de Saint-Paul, diocèse dans la province d'Alberta ;
 Saint-Paul, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Saint-Paul, circonscription électorale au Manitoba ;
 Saint-Paul, municipalité du Québec ;
 Rue Saint-Paul, une rue de Montréal ;
 Baie-Saint-Paul est une ville du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix ;
 Lac Saint-Paul, lac du Québec dans la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle, partagé entre les municipalités locales de Saint-Paul et Ferme-Neuve ;
 Lac Saint-Paul, lac du Québec dans la municipalité régionale de comté de Bécancour ;
 Lac Saint-Paul, lac du Québec dans la municipalité régionale de comté des Laurentides, dans la municipalités locales d’Amherst.

Dominique 
 Saint-Paul, une des dix paroisses du pays.

États-Unis 
 Saint Paul, ville d'Alaska, sur la mer de Béring
 St. Paul, ville d'Arkansas
 Saint-Paul, une des îles Pribilof, îles de l'Alaska de la mer de Béring,
 Saint Paul, ville de l'Indiana,
 St. Paul, une ville du comté de Lee, en Iowa,
 Saint Paul, ville du Kansas,
 Saint Paul, capitale du Minnesota,
 St. Paul, ville du comté de Saint Charles, dans le Missouri,
 Saint Paul, ville du Nebraska,
 Saint-Paul, ville de l'Oregon,
 Saint Paul, une petite ville située au sud du comté de Collin, au Texas.
 De nombreuses localités en Alaska, Arkansas, Iowa, Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Texas, Virginie.

France

Communes françaises 
 Saint-Paul, dans les Alpes-Maritimes, a pris le nom de Saint-Paul-de-Vence en 2011,
 Saint-Paul, en Corrèze,
 Saint-Paul, en Gironde,
 Saint-Paul, dans l'Oise,
 Saint-Paul, dans l'Orne,
 Saint-Paul, dans les Hautes-Pyrénées,
 Saint-Paul, en Savoie,
 Saint-Paul, dans la Haute-Vienne,
 Saint-Paul, dans les Vosges,
 Saint-Paul, à La Réunion, également sous-préfecture,

Anciennes communes françaises 
 Saint-Paul, en Charente, aujourd'hui intégrée à Chazelles,
 Saint-Paul, en Charente, aujourd'hui intégrée à Vignolles,
 Saint-Paul, dans la Creuse, aujourd'hui intégrée à Tercillat,
 Saint-Paul-sur-Risle, dans l'Eure, aujourd'hui intégrée à Pont-Audemer,

Autres lieux 
 Île Saint-Paul, une île française du sud de l'océan Indien (voir îles Saint-Paul et Amsterdam).
 Baie de Saint-Paul, une baie maritime portant le nom de la ville limitrophe de Saint-Paul, à La Réunion.
 Arrondissement de Saint-Paul, une division administrative française de La Réunion.
 Quartier Saint-Paul, un quartier du  de la ville de Lyon
 La gare de Lyon-Saint-Paul, dans ce quartier précédemment cité.
 Quartier Saint-Paul, un quartier situé dans le Marais à Paris.
 Village Saint-Paul, un micro-quartier de Paris situé dans le Marais.
 Station Saint-Paul, une station de la ligne 1 du métro de Paris.
 Parc Saint-Paul, un parc d'attractions situé à Saint-Paul, dans l'Oise.
 Étang de Saint-Paul, à La Réunion.

Liberia 
 Saint-Paul, une rivière de l'ouest de l'Afrique.

Malte 
 San Pawl il-Baħar, Kunsill Lokali et localité du nord de l'île de Malte
 Baie de Saint-Paul, large baie face à la localité de San Pawl il-Baħar
 Îles de Saint-Paul, deux îles qui ferment au nord la baie de Saint-Paul

Royaume-Uni 
 Saint Paul's, localité et district de Sainte-Hélène dans le territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Édifices religieux 
Le vocable « Saint-Paul » permet d'identifier les édifices religieux suivants :
 
 Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome
 
 
 
 Saint Paul, statue de Michel-Ange

Noms composés

Localités du Canada 
 Baie-Saint-Paul, ville canadienne du Québec
 Lac-Saint-Paul, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Paul-d'Abbotsford, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Paul-de-la-Croix, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Paul-de-Montminy, municipalité canadienne du Québec

Communes françaises 
 Saint-Paul-aux-Bois, dans l'Aisne
 Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn
 Saint-Paul-de-Baïse, dans le Gers
 Saint-Paul-de-Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales
 Saint-Paul-de-Fourques, dans l'Eure
 Saint-Paul-de-Jarrat, en Ariège
 Saint-Paul-de-Loubressac, dans le Lot
 Saint-Paul-de-Salers, dans le Cantal
 Saint-Paul-de-Serre, en Dordogne
 Saint-Paul-des-Landes, dans le Cantal
 Saint-Paul-d'Espis, en Tarn-et-Garonne
 Saint-Paul-de-Tartas, dans la Haute-Loire
 Saint-Paul-de-Varax, dans l'Ain
 Saint-Paul-de-Varces, en Isère
 Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes
 Saint-Paul-de-Vern, dans le Lot
 Saint-Paul-de-Vézelin, dans la Loire
 Saint-Paul-d'Izeaux, en Isère
 Saint-Paul-d'Oueil, dans la Haute-Garonne
 Saint-Paul-du-Bois, en Maine-et-Loire
 Saint-Paul-du-Vernay, dans le Calvados
 Saint-Paul-d'Uzore, dans la Loire
 Saint-Paul-en-Born, dans les Landes
 Saint-Paul-en-Chablais, en Haute-Savoie
 Saint-Paul-en-Cornillon, dans la Loire
 Saint-Paul-en-Forêt, dans le Var
 Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Paul-en-Jarez, dans la Loire
 Saint-Paul-en-Pareds, en Vendée
 Saint-Paul-et-Valmalle, dans l'Hérault
 Saint-Paul-la-Coste, dans le Gard
 Saint-Paul-la-Roche, en Dordogne
 Saint-Paul-le-Froid, en Lozère
 Saint-Paul-le-Gaultier, dans la Sarthe
 Saint-Paul-le-Jeune, en Ardèche
 Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes
 Saint-Paul-lès-Durance, dans les Bouches-du-Rhône
 Saint-Paul-les-Fonts, dans le Gard
 Saint-Paul-lès-Monestier, en Isère
 Saint-Paul-lès-Romans, dans la Drôme
 Saint-Paul-Lizonne, en Dordogne
 Saint-Paul-Mont-Penit, en Vendée
 Saint-Paul-sur-Isère, en Savoie
 Saint-Paul-sur-Save, dans la Haute-Garonne
 Saint-Paul-sur-Ubaye, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme
 Saint-Paul-des-Fonts, village de Saint-Jean-et-Saint-Paul dans l'Aveyron
 Saint-Pol-de-Léon, dans le Nord-Finistère,

Édifices 
 Église Saint-Paul-Saint-Louis, située dans le quartier du Marais à Paris.

Autres 
 Saint-Paul Luxembourg, ancien nom du groupe de presse luxembourgeois Mediahuis Luxembourg.

Voir aussi 

 
 
 
  et liste des comtes de Saint-Pol

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Paul